Abes Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abes Creek (Cahaba River), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Abes Creek (Overflow Creek), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Abes Creek (Gooseberry Creek), Fluss im Bundesstaat Utah